Tolosa (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Tolosa (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte
 Tolosa (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa
 Tolosa (auto), een Frans automerk
 Tolosa (Nisa), een plaats in Portugal

Personen 
 Ambesse Tolosa, een Ethiopische langeafstandsloper

Zie ook 
 Toulouse (stad) (Italiaans, Latijn en Occitaans: Tolosa), een stad in Frankrijk